Asher (o Aser) – una delle dodici tribù di Israele
 Asher – personaggio dei manga ed anime de I Cavalieri dello zodiaco
 6564 Asher – asteroide areosecante
 Asher – comune statunitense della Contea di Pottawatomie, Oklahoma
 Asher – nome proprio di persona inglese maschile
 Asher – film del 2018 diretto da Michael Caton-Jones

Persone
 Asher – batterista del gruppo black metal Forgotten Tomb e chitarrista del gruppo gothic rock Domina Noctis
 Bahya ben Asher – rabbino e religioso spagnolo
 David J. Asher – astronomo britannico
 Jane Asher – attrice britannica
 Jay Asher – scrittore statunitense
 Michael Asher – artista statunitense
 Neal Asher – autore di fantascienza britannico
 Peter Asher – cantante, chitarrista, produttore discografico e attore britannico, fratello di Jane
 Tony Asher – paroliere britannico naturalizzato statunitense
 William Asher – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 William Asher – sciatore nautico britannico
 Dina Asher-Smith – velocista britannica
 Marilee Shapiro Asher – scrittrice statunitense